Солто — крупное родоплеменное объединение правого крыла киргизов. Племя Солто упоминается в книге «Маджму ат-Таварих», написанной на персидском языке в начале XVI века муллой Сайф ад-Дином Ахсикенди, сыном домуллы Шах Аббаса.

История 
По мнению видного советского этнографа Абрамзона, несмотря на то, что Солто входят в состав исходного «этнического ядра» киргизской народности, их происхождение (как и многих других племён правого крыла) не удаётся увязать с какими-либо другими конкретными тюрко-монгольскими или иными племенами существовавшими в период средневековья. В то же время Абрамзон упоминает, что в 1913 году бугульминский учитель Ахмед-гали Халимов опубликовал в журнале «Шуро» родословное предание западнобашкирского рода Киргиз, где упоминается имя легендарного родоначальника киргизского племени солто — Эштек. Согласно этой записи от Эштека произошли все западные башкиры, при этом рассказчик подчеркнул, что башкиры близки к киргизам по происхождению.

По описанию Ч. Ч. Валиханова «род солты разделяется на четыре поколения: кунтуу, болокбай, талкан, уч-багыш. Численностью солты превосходили как сарыбагышей, так и бугу, в нём считается до 20 000 юрт». Возможно, сведения при оценке численности солто Валиханов опирался данные Нифонтьева и Воронина, которые в 1847 году указывали, что сарыбагышей и солто насчитывалось 40 тыс. юрт. По оценкам С. М. Абрамзона, накануне 1917 г., численность солто была не менее 10 тыс. хозяйств.

Тамга 
Племя солто имело отличную от большинства племен правого крыла киргизов ветви тамгу под названием ай тамга (), начертание которой близко по начертанию к тамгам древних племен хуй-гэ (уйгур), чэ-ли (черик) и хунь (кун).

Структура и расселение 
Солто делится на следующие роды:
 Күнтуу
 Култуу
 Жетикул
 Бөлөкбай
 Талкан
 Шалта
 Чаа
 Көгөй
Территория расселения племени солто ранее находилась в пределах центральной и западной частей Чуйской долины, а также по южному берегу реки Чу.

Представители 
 Бишкек баатыр — глава кыргызского народа и предводитель национально-освободительного движения против вражеских племен, имя которого носит столица Кыргызстана
  — предводитель севернокыргызских племён по время вторжения Абылай-хана в 18 веке.
  — один из основателей кыргызской государственности
  — киргизский бий, правнук , легендарного родоначальника племени солто.
 Байтик Баатыр — видный киргизский политический деятель XIX века, один из инициаторов вхождения киргизов в состав Российской империи.
 Сыдыков Абдыкерим — киргизский советский общественный и государственный деятель, историк, один из первых киргизских учёных.
 Айдарбеков Иманалы — советский партийный и государственный деятель, председатель Главного Суда Киргизской АССР (1927—1929).
 Шопоков Дуйшенкул — панфиловец, Герой Советского Союза.
 Джумахматов Асанхан — советский киргизский композитор, дирижёр
 Абдраев Мукаш — киргизский советский композитор. Народный артист Киргизской ССР.
 Болебалаев Осмонкул — киргизский советский поэт-песенник, акын. Народный артист Киргизской ССР.
 Толубаев Асаналы — киргизский советский государственный и политический деятель, председатель президиума Верховного Совета Киргизской ССР (1938—1943), депутат Верховного Совета СССР 1 созыва (с 22.03.1941 г.).

Литература 
 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. — Фрунзе: Кыргызстан, 1990.
 Абрамзон С. М. К семантике киргизских этнонимов // СЭ. М.-Л., 1946. С.123-138
 Абрамзон С. М. Киргизы КНР // Известия Академии наук Киргизской ССР. — Фрунзе, 1961. — Т. 3. — Вып. 2. — Серия общественных наук. — С. 119—132.
 Абрамзон С. М. Предметы культа казахов, киргизов и каракалпаков // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1978. Т. 34. С. 44-67
 Солтоноев Белек. Кызыл кыргыз тарыхы. — Бишкек: Учкун, 1993. — 1 т. — 208 б.
 Солтоноев Белек. Кызыл кыргыз тарыхы. — Бишкек: Учкун, 1993. — 2 т. — 224 б.
 Бернштам А. Н. Бернштам. Историко-культурное прошлое Северной Киргизии по материалам Большого Чуйского канала. — Фрунзе, 1943.

Примечания 

Население Киргизии
Народы Киргизии
Киргизские племена